Het Europese kampioenschap allround in 1935 werd van 3 tot 4 februari 1935 verreden op de ijsbaan Töölön Pallokenttä (Tölö Boldplan) in Helsinki.

De titelhouder was de Noor Michael Staksrud, die in 1934 Europees kampioen werd in het Hamar Stadion in Hamar. De Oostenrijker Karl Wazulek werd kampioen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1935
Langebaanschaatsen in 1935
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen